Перкала́ба () — музыкальная украинская группа из Ивано-Франковска. Появились в 1998 году.

Про группу 
Название группы «Перкалаба» происходит от названия гуцульского посёлка Перкалаб, который находится на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей и недалеко от границы с Румынией. История группы ведётся с 1998 года, — тогда «Перкалаба» впервые выступила на фестивале «Червона Рута».

Музыкальный стиль группы в начале деятельности  — близкий к ска-панку и регги, но со временем в музыке группы начинают преобладать гуцульские мотивы. Современное звучание группы можно отнести к фолк-року. Участники группы подчёркивают склонность к простоте, природной гармонии, лёгкости, юмору и позитивной энергии.

Состав группы 
 Sha Man — вокал
 Виктор Новожилов — гитара, вокал
 Саша Гридин — бас-гитара
 Владимир «ВовенJAH» Шотурма — цимбалы, бэк-вокал
 Сергей Шваюк — труба
 Виктор Степанюк — тромбон
 Березень — ударные
 Руслана Хазипова — бэк-вокал, джембе, танцы

Продюсер группы — Олег «Мох» Гнатив

Дискография 
 2004 — Свято грибів і форелів
 2005 — Горрри!
 2006 — Qzzaargh vs. Перкалаба
 2007 — Говорить Івано-Франківськ!
 2009 — !Чидро
 2011 — Дідо
 2013 — Джєрґа
 2016 — Argelujah (EP) 
 2016 — Daraba 
 2019 — #ґазззууу

Ссылки 
 Официальный сайт группы
  — Блог группы

Фолк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Рок-группы Украины